Jönköping kan syfta på:

Småland 
 Jönköpings kommun – en kommun i Jönköpings län 1971–
 Jönköping – centralort i Jönköpings kommun och residensstad för Jönköpings län
 Jönköpings stad – en tidigare kommun i Jönköpings län 1270–1970
 Jönköpings församling – en församling i Växjö stift 2018–
 Jönköpings Kristina-Ljungarums församling – en tidigare församling i Växjö stift 2006–2017
 Jönköpings Kristina församling – en tidigare församling i Växjö stift –2006 (ursprungligen Jönköpings församling, Jönköpings östra församling 1851–1921, Jönköpings Kristina församling 1921–2006
 Jönköpings Sofia-Järstorps församling – en tidigare församling i Växjö stift 2010–2017
 Jönköpings Sofia församling –  – en tidigare församling i Växjö stift 1600-talet–2010 (Jönköpings slottsförsamling 1600-talet–1852, Jönköpings västra församling 1852–1927, Jönköpings Sofia församling 1927–2010
 Jönköpings Kristina distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län 2016–
 Jönköpings Sofia distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län 2016–
 Jönköpings län –  ett av Sveriges län 1639/1687–
 Region Jönköpings län – en svensk regionkommun
 Jönköpings slottslän –  ett tidigare slottslän –1634

Fartyg 
 Jönköping (1846) – ett ångfartyg som användes 1846–1891
 Jönköping (1895) – ett segelfartyg som användes 1895-1916

Idrott 
 Jönköpings Södra IF – fotbollsklubb
 Jönköpings IK – innebandyklubb